Jõgisoo kan syfta på följande platser:

Estland 

 Jõgisoo, Harjumaa, Saue kommun, 
 Jõgisoo, Järvamaa, Ambla kommun, 
 Jõgisoo, Järvamaa, Lääne-Nigula kommun

Robotskapade Estlandförgreningar